Plusieurs musées portent le nom de Musée acadien :
Le Musée acadien de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick;
Le Musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard;
Le Musée acadien de Bonaventure, au Québec.